Claude Haagen, homme politique luxembourgeois
 Eugen Haagen, bactériologiste et virologue allemand
 Joris van der Haagen, peintre néerlandais
 Häagen-Dazs, marque américaine de crème glacée
 Margarete Haagen, actrice allemande

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme